Kreis Marburg steht für:

 Marburger Kreis (Steiermark), steirische-österreichische Verwaltungseinheit 1748–1867
 Landkreis Marburg, kurhessische, preußische, dann hessische Verwaltungseinheit 1821–1974

Siehe auch:
 Marburger Kreis